Chakia (Purba Champaran), plaats in India
Chakia (Chandauli), plaats in India